Николай Александрович Колодко (род. 21 февраля 1967 года) — российский тренер по толканию ядра, мастер спорта России по пауэрлифтингу, мастер спорта РС(Я) по мас-рестлингу. Заслуженный тренер России (2012). Первый вице-президент Президиума Всероссийской федерации мас-рестлинга и первый вице-президент исполнительного комитета Международной федерации мас-рестлинга.

Биография 
Николай Александрович Колодко родился 21 февраля 1967 года в городе Райчихинск Амурской области. Жил с родителями в Беркаките. В 1992 году окончил Иркутский политехнический институт по специальности «инженер-электромеханик», а в 2006 году — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

22 июля 1990 года родилась дочь Татьяны и Николая Колодко — Евгения, которая в дальнейшем достигла высоких результатов в толкании ядра. Через два года семья приехала в Нерюнгри.

C 1993 до 2002 года Николай работал стрелком-охранником Нерюнгринского ремонтно-механического завода и параллельно занимался спортом. Его тренером и спарринг-партнером в пауэрлифтинге был Игорь Мулер.

В пауэрлифтинге Николай установил рекорды Якутии в приседании — 310 килограммов, в становой тяге — 330 килограммов и в сумме троеборья — 810 килограммов.

Затем Николай работал методистом по физической культуре кадровой службы Нерюнгринского ремонтно-механического завода. В 2003 году его пригласили в Якутск заместителем председателя Госкомитета РС(Я) по физической культуре и спорту. Позже должность переименовали в заместителя министра по физической культуре и спорту РС(Я).

В 2003 году исполнил главную роль в фильме «Чёрная маска».

Тренер-преподаватель по легкой атлетике государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Школа высшего спортивного мастерства». Занимался подготовкой призёра Олимпиады и чемпионатов Европы Евгении Колодко, двукратного чемпиона России Максима Афонина, призёра чемпионата России Олеси Свиридовой.

Известные воспитанники 
 Евгения Колодко
 Максим Афонин
 Олеся Свиридова

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2013).

Примечания 

Пауэрлифтеры России
Заслуженные тренеры России
Тренеры России по лёгкой атлетике